Un planisferio puede referirse a:

 Planisferio terrestre, proyección geográfica de la esfera terrestre en un plano.
 Planisferio celeste, tipo de carta estelar.

Enlaces externos